C60 – telefon komórkowy wykonany przez firmę Siemens.
 Buckminsterfulleren – fuleren C60 o kształcie kulistym.

Zobacz też 
 Dwudziestościan ścięty
 Lista telefonów marki Sony
 Lista telefonów marki Samsung